José Ángel puede referirse a:

José Ángel VALENZUELA BARRAZA, exjugador de baloncesto español;
José Ángel Biel, político español;
José Ángel Conchello, político mexicano;
José Ángel Córdova Villalobos, médico y político mexicano;
José Ángel Cuerda, político español;
José Ángel Egido, actor español;
José Ángel Ezcurra, periodista español;
José Ángel Fernández García, poeta español;
José Ángel Gómez Marchante, ciclista español;
José Ángel Gurría, político mexicano;
José Ángel Hevia, gaitero español;
José Ángel Iribar, exfutbolista español;
José Ángel Lamas, compositor venezolano;
José Ángel Llamas, actor mexicano;
José Ángel Mañas, escritor español;
José Ángel Montero, compositor venezolano;
José Ángel Valdés, futbolista español;
José Ángel Valente, poeta español;
José Ángel Zalba, empresario español;
José Ángel Ziganda, exfutbolista español.